Wunderlich steht für:
 Wunderlich (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (20347) Wunderlich, Asteroid
 Die Herren Wunderlich, Musik-Ensemble aus Österreich
 Motorenfabrik Carl Wunderlich, einen deutschen Automobilhersteller
 Wunderlich Verlag, eine Verlagssparte im Rowohlt Verlag
 Wunderlich-Leibniz-Korrespondenz

Siehe auch:
 Die Wunderliche, Erzählung des russischen Schriftstellers Wladimir Korolenko von 1880